«Валленштейн» () — исторический четырёхсерийный сериал, снятый режиссёром Францем Петером Виртом в 1978 года.

Фильм поставлен на основе  биографии Валленштейна
«Wallenstein-Bilder zu seinem Leben», написанной историком Голо Манном.

Синопсис 

Часть 1:  Лояльный император

После смерти своей жены Лукреции Некеш фон Ландек в 1614 году Альбрехт фон Валленштейн становится единственным наследником богатого чешско-моравского дворянского рода. 
Отношения между правящими Габсбургами и чешским населением натянуты. 23 мая 1618 года чешские дворяне сбрасывают имперского губернатора Вилема Славату и двух других эмиссаров Габсбургов из окна в Пражском Граде. Это событие в истории названо Второй
Пражской дефенестрацией.
Валленштейн встает на сторону императора Фердинанда II, желавшего подавить Богемское восстание. Император заключает союз с  Максимилианом I —  герцогом Баварии и главой Католической лиги. Могущественная лига под командованием графа 
Тилли вступает в битву у Белой горы.

Часть 2: Крупные сделки

Имперские войска одерживают победу в битве у Белой горы (1620). Фридрих V,
граф Турн и ряд лидеров богемских повстанцев, обращены в бегство. Ситуация переходит под контроль императора Фердинанда II. Он проводит казни над зачинщиками восстания.  Валленштейн назначается военачальником в Богемии и получает герцогство Фридланд за свою верность. В 1623 году он женится на Изабелле — дочери имперского графа  Карл фон Гарраха, который был одним из важных финансовых советников императора. Хорошие отношения Валленштейна с династией Габсбургов становятся еще теснее.

Часть 3: В лабиринте

Валленштейн, назначенный генералиссимусом, двинулся со своей армией в имперский округ Нижняя Саксония. Он пытается приучить к дисциплине солдат и офицеров, которые хотят компенсировать это мародерством. Его военный талант приносит ему всеобщее признание. Его имя становится легендой. Валленштейн мчится от успеха к успеху.
В 1628 году ему удается изгнать датского короля Кристиана IV, продвинувшегося вглубь Германии. Император Фердинанд II передает герцогство Мекленбургское Валленштейну в качестве наследственной собственности.

Часть 4:  Секретный приговор

После неудержимого триумфального шествия шведский король Густав II Адольф, борющийся за дело протестантов, занимает столицу Баварии — Мюнхен. Тилли умирает, Максимилиан I ищет убежище. В этой угрожающей ситуации император Фердинанд II возвращает опального Валленштейна. Генералиссимус, получивший теперь даже право вести дипломатические переговоры, снова доказывает свои стратегические способности. Его тактика: парализовать противника, заблокировать его, дать ему истечь кровью. Войска Валленштейна и шведского короля встречаются в битве при Лютцене (1632) под Лейпцигом. Густав  II Адольф погибает. Исход битвы остается нерешенным.

24 января 1634 г. решение об отстранении Валленштейна принимается на секретной конференции в Вене
(после обвинений в государственной измене и осуждения тайным судом). Через месяц Валленштейн гибнет от рук имперских офицеров.

В ролях 
 Рольф Бойзен — Валленштейн
 Ромуальд Пекни — Фердинанд  II
 Вернер Крайндль — Максимиллиан Баварский
 Эрнст Фриц Фюрбрингер — Тилли
 Карл Шветтер — Эггенберг
 Карл Вальтер Дисс — Коллальто
 Ганс Каниненберг — отец Вильгельм Ламормаини
 Рольф Беккер — Пикколомини
 Кристиан Райнер — глава Евангелической унии Фридрих V
 Бьёрн Ватт-Булсен — Кристиан IV
 Йенс Оккинг — Густав II Адольф
 Рейнхильд Зольф — Елизавета Богемская
 Удо Виофф — Вилем Славата
 Стефан Орлак — Ханс де Витте
 Вольфганг Прайс — Турн
 Франц Штосс — Карл фон Гаррах
 Эрика Дойтингер — Изабелла, вторая жена Валленштейна
 Карл-Михаэль Фоглер — отец Валериано Маньи
 Рейнхард Глемниц — Олдринген
 Райнер фон Артенфельс — Сенно
 Фридрих Грёндаль — Лихтенштейн
 Иржи Клем — Ярослав из Мартиниц
 Гарри Каленберг — Якоб фон Фюрстенберг
 Эмиль Штёр — Хлесл
 Хайнц Вайс — Зиротин
 Карл-Хайнц фон Кассель — дворецкий
 Вацлав Лохниски — Кеплер
 Ульрих фон Добшютц — Гордон
 Клаудиа Герстакер — императрица Анна Тирольская
 Роберт Тессен — император Матвей
 Йоахим Хансен — Арним
 Петер Бонгарц — Лесли
 Ханс Отто Болл — Кристиан фон Илоу
 Тони Бергер — спикер мюнхенского парламента
 Хайнц Шиммепфенниг — мэр Эгера
 Гюнтер Зауэр — спикер

 В эпизодах 

Карел Пейр, Ян Прейсил, Иржи Вондрачек, Иван Выскочил, Иржи Захайский,  Иржи Холи, Вацлав Логницкий, Петр Поспичаль, Эмиль Штер, Фридрих фон Тун, Владимир Матейчек, Радослав Брзбогатый.

Съемочная группа 
Продюсеры: Бо Кристенсен, Ян Кадлец, Гельмут Пигге, Петер Ценк.

Режиссёр: Франц Петер Вит.

Сцеаристы: Леопольд Альсен, Голо Манн.

Оператор: Гернот Ролл.

Монтажер: Ингрид Бросцат.

Композитор: Юджин Томасс.

Дизайнер по костюмам:
Ingeborg Desmarkowitz.

Гримеры: Albin Löw, Йонас Мюллер, Петер Мюллер.

Художник-декоратор:
Гёц Вайднер.

Звукооператоры: 
Милан Бор, Вернер Бём, Милослав Хурка, Армин Манч.

Специалист по спецэффектам:
Тео Нишвиц.

Ассистент оператора:
Райнер Гутяхр.

Ассистенты режиссёра:
Ян Фантль, Эльмар Клос, Hannelore Nikel.

Менеджеры по производству: Томас Габрис, Михаэль Зенфтлебен.

Прочие специалисты:
Georg Kuhn, Paul Burks.

Распространение 
Официальными дистрибьютерами являются:

 Production Companies Schweizer Fernsehen
 Fernsehjuwelen (2017) (DVD)
 Pidax Film (2010) (DVD)
 StudioCanal (2013) (DVD)

Ссылки 
 Авантюрный "Симплициссимус" Кристоффеля фон Гриммельсхаузена

Фильмы о Тридцатилетней войне
Исторические фильмы Австрии
Исторические фильмы Германии
Исторические фильмы Швейцарии
Фильмы Франца Петера Вирта